Paul Barthel ist der Name folgender Personen:

*Paul Barthel (Maler) (1862–1933), deutscher Maler
 Paul Barthel (Politiker), deutscher Politiker (USPD) 

Siehe auch:
 Paul Bartel (1938–2000), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler